Jméno a příjmení Robert Meyer má více nositelů:

 Robert Meyer (fotograf) (* 1945) – norský fotograf
 Robert Meyer (herec) (* 1953) – německý herec a divadelní režisér
 Robert Meyer (lékař) (1864–1947) – německý gynekolog a patolog
 Robert Meyer (politik) (1855–1914) – rakousko-uherský ekonom a politik, předlitavský ministr financí

 Meyer Robert Schkolnick – původní jméno Roberta K. Mertona (1910–2003), amerického sociologa

Externí odkazy